Portland City Hall ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Portland City Hall (Maine), ID-Nr. 73000119
 Portland City Hall (Oregon), ID-Nr. 74001711